I comuni della Sicilia sono i comuni italiani presenti nella Regione Siciliana. Sono 391 e sono così distribuiti:

 43 al Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 22 al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
 58 alla Città Metropolitana di Catania 
 20 al Libero Consorzio Comunale di Enna 
 108 alla Città Metropolitana di Messina 
 82 alla Città Metropolitana di Palermo
 12 al Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
 21 al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
 25 al Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Caratteristiche
Il più esteso comune isolano è Noto, nel siracusano (che, con , è il quarto comune italiano), mentre il primo comune in termini demografici è il capoluogo regionale, Palermo (al quinto posto in Italia). Roccafiorita, nel comprensorio peloritano, risulta il più piccolo comune sia per superficie che per popolazione. Misiliscemi, nel libero consorzio comunale di Trapani, è il più recente, istituito nel 2021. L'estensione media di un comune siciliano è di , tra le più alte d'Italia. Secondo i dati ISTAT del 14º censimento generale del 2001, la Regione Siciliana presenta 844 centri abitati e 975 nuclei abitati.

Elenco 
Segue l'elenco dei 391 comuni siciliani in ordine alfabetico. I dati ISTAT sono aggiornati al 15º censimento generale del 9 ottobre 2011. La superficie è espressa in chilometri quadrati (km²), mentre l'altitudine in m s.l.m.

Comuni soppressi

Modifiche territoriali e amministrative

Note

Altri progetti 

 
Sicilia